Con il termine stilbite ci si riferisce alle seguenti specie mineralogiche:
Stilbite-Ca
Stilbite-Na